Талла́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Марселя, 11 км на південь від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 777 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1804,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Таллар на сайті французького Національного інституту географії
 Таллар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таллар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таллар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таллар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи